Слудицы — несколько топонимов:

 Слудицы — посёлок при станции в Вырицком городском поселении Гатчинского района Ленинградской области
 Слудицы — станция Октябрьской железной дороги в Вырицком городском поселении Гатчинского района Ленинградской области
 Большие Слудицы — деревня в Вырицком городском поселении Гатчинского района Ленинградской области
 Малые Слудицы — деревня в Вырицком городском поселении Гатчинского района Ленинградской области
 Слудицы — деревня в Круппской волости Печорского района Псковской области